Steck ist der Familienname folgender Personen:

 Aimé Steck (1892–1966), französischer Komponist
 Albert Steck (1843–1899), Schweizer Politiker (SP)
 Andreas J. Steck (* 1942), Schweizer Neurologe bzw. Neuroimmunologe
 Anton Steck (* 1965), deutscher Violinist und Dirigent
 Britta Steck (* 1965), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Bruno Steck (* 1971), Schweizer Eishockeyspieler
 Daniel F. Steck (1881–1950), US-amerikanischer Politiker
 Dietz-Werner Steck (1936–2016), deutscher Schauspieler
 Eberhard Friedrich Steck (1760–1837), württembergischer Oberamtmann
 Ernst Ferdinand Steck (1913–1997), Schweizer Maschinenfabrikant
 Franz Steck (1932–1982), Schweizer Veterinär und Hochschullehrer
 Fritz Werner Steck (1893–1977), Schweizer Veterinärmediziner, Pathologe und Pharmakologe
 Hans-Peter Steck (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Jessica Steck (* 1978), südafrikanische Tennisspielerin
 Johann Christoph Wilhelm von Steck (1730–1797), Rechtswissenschaftler, Beamter und Hochschullehrer
 Johann Rudolf Steck (1772–1805), Schweizer Politiker und Philosoph
 Johannes Steck (* 1966), deutscher Schauspieler, Sprecher und Produzent
 Josef Steck (1894–1969), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Karl Gerhard Steck (1908–1983), deutscher evangelischer Pfarrer und Hochschullehrer
 Leo Steck (1883–1960), Schweizer Maler
 Leo John Steck (1898–1950), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Salt Lake City
 Madeleine Steck (* 2002), deutsche Fußballspielerin
 Max Steck (1907–1971), deutsch-schweizerischer Mathematiker und Mathematikhistoriker
 Odil Hannes Steck (1935–2001), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Rainald Steck (* 1945), deutscher Botschafter
 Rudolf Steck (1842–1924), Schweizer reformierter Theologe und Schriftsteller
 Theodor Steck-Hofmann (1857–1937), Schweizer Entomologe und Bibliothekar
 Ueli Steck (1976–2017), Schweizer Extrembergsteiger
 Wolfgang Steck (* 1940), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Steck war auch der Name einer Klavierfabrik in Gotha, ab 1905 im Eigentum der Æolian Company
 Stec
 Stek
 Steak
 Steek